Frauenstein poate fi:

 Frauenstein (Erzgebirge) un oraș mic in Sachsen
 Frauenstein un cartier în Wiesbaden, Hessen
 Frauenstein (Kärnten) comună în Austria
 Frauenstein (Landrücken) un munte în Hessen

Vezi și 
 Cetatea Frauenstein
 Frankenstein